Andrzej Pogorzelski (zm. 1640) – kasztelan przemęcki
 Andrzej Pogorzelski (ur. 1959) – polski prawnik, prokurator
 Andrzej Pogorzelski (ur. 1938) – polski żużlowiec i trener sportu żużlowego